

Persone 
 Sport
 David Jones (1940) – ex atleta britannico
 David Jones (1910-1971) – calciatore gallese
 David Jones (1914-1988) – calciatore gallese
 David Jones (1935-2014) – calciatore inglese
 David Jones (1940-2013) – calciatore inglese
 David Jones (1952) – ex calciatore gallese
 David Jones (1964) – ex calciatore inglese
 David Jones (1984) – calciatore inglese
 David Jones (1914-1998) – giocatore di cricket inglese
 David Jones (1920-1990) – giocatore di cricket gallese
 David Jones (1961) – giocatore di football americano statunitense
 David Jones (1985) – giocatore di football americano statunitense
 David Jones (1947) – golfista nordirlandese
 David Jones (1984) – hockeista su ghiaccio canadese
 David Jones (1881-1933) – rugbista gallese
 David Jones (1967) – ex rugbista britannico

 Dave Jones (1932) – ex calciatore gallese
 Dave Jones (1956) – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Dave Jones (1955) – ex calciatore australiano

 Musica
 David Jones (1888-1956) – sassofonista jazz statunitense
 David Robert Jones – nome all'anagrafe di David Bowie

 Dave Jones (1932-1998) – clarinettista jazz britannico

 Altro 
 David Jones – autore di videogiochi e programmatore britannico
 David Jones – presentatore televisivo britannico
 David Jones – scrittore e poeta britannico
 David Jones (1792-1870) – avvocato, giudice e politico canadese
 David Jones (1810-1869) – banchiere e politico gallese
 David Jones (1873-1941) – politico neozelandese
 David Jones (1952) – politico gallese
 David Jones – regista britannico

Altro 
 David Jones Limited – azienda australiana

Pagine correlate 
Davy Jones